Sinfonia n. 22 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 22 di Wolfgang Amadeus Mozart